Pawłowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Pawłowo, village du powiat de Ciechanów
 Pawłowo, village du powiat de Mława 
 Pawłowo, village du powiat de Płońsk 
 Pawłowo, village du powiat de Pułtusk 
 Pawłowo, village du powiat de Sierpc 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pawłowo, village du powiat de Gniezno
 Pawłowo, village du powiat de Rawicz
dans la voïvodie de Poméranie
 , village du powiat de Chojnice 
 , village du powiat de Gdańsk 
 , village du powiat de Kwidzyn 
 , village du powiat de Sztum
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 , village du powiat d'Olsztyn
 , village du powiat de Węgorzewo